У́лица восемна́дцать лет Октября́ или У́лица восемнадцатиле́тия Октября́ — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Улица 18 лет Октября — улица в Копейске Челябинской области.
 Улица 18 лет Октября — улица в Орске Оренбургской области.
 Улица 18 лет Октября — улица в Первоуральске Свердловской области.

См. также 
 Улица Октября